Il doppio dell'International Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Ivan Baron e Brett Hansen-Dent.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Brian MacPhie /  Michael Tebbutt (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Guillaume Raoux /  Chris Woodruff (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

International Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996